Ален може да се односи на:
 Ален (хемија), једињење у коме један атом угљеника има двоструке веза са сваким од своја два суседна угљеника
 Ален (Ду), је река у Француској
 Ален (Арон), је река у Француској
 Ален (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Ален (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Ален (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Ален (Ушће Роне), насељено место у Француској, у департману Ушће Роне
 Ален (Јужна Дакота), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Ален (Осталбкрајс), град у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг
 Ален (Варендорф), је град у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија
 Ален (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Ален (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Ален (Мериленд), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Ален (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Ален (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Ален (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Ален (Саскачеван), је урбано насеље са статусом варошице у централном делу канадске провинције Саскачеван
 Ален (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Џоун Ален, америчка глумица
 Вуди Ален, амерички режисер, писац и глумац
 Карен Ален, америчка глумица
 Лили Ален, енглеска певачица
 Марк Ален, професионални играч снукера
 Пол Ален, амерички предузетник
 Реј Ален, амерички кошаркаш